Bosnië-Herzegovina
 Bunar (Derventa), een plaats in de gemeente Derventa in Bosnië-Herzegovina
 Bunar (Dobretići), een plaats in de gemeente Dobretići in Bosnië-Herzegovina

Indonesië
 Bunar (Cigudeg), een plaats in het regentschap Bogor van de provincie West-Java
 Bunar (Sukamulya), een plaats in regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java

Servië
 Bunar (Jagodina), een plaats in de Servische gemeente Jagodina